Marzas puede referirse a:

 las coplas que se cantan en marzo o Marzas; o
 el nombre común de la planta Bellis perennis.